Myxine är ett släkte av ryggsträngsdjur. Myxine ingår i familjen pirålar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Pirålar
Myxine